Döllen ist der Familienname folgender Personen:
 Jörg von Döllen (* 1982), deutscher Basketballspieler
 Wilhelm Döllen (1820–1897), deutsch-russischer Astronom

Döllen bezeichnet
 einen Ortsteil der brandenburgischen Gemeinde Gumtow im Landkreis Prignitz in Deutschland, siehe Döllen (Gumtow).
 einen Ortsteil der baden-württembergischen Gemeinde Kressbronn im Bodenseekreis in Deutschland, siehe Döllen (Kressbronn)
 einen Verlag im niedersächsischen Worpswede in Deutschland, siehe Verlag Peter von Döllen
 eine Methode der Längenbestimmung, die von Wilhelm Döllen entwickelt wurde

Siehe auch: Dölle